Endeis, na mitologia grega, foi a esposa de Éaco, e mãe dos seus filhos Peleu e Télamo. Uma versão discordante é mencionada por Pseudo-Apolodoro: segundo Ferecides de Leros, Telamon não seria filho de Éaco e Endeis, mas um amigo de Peleu.

Existem duas variantes sobre quem seria seu pai: Pseudo-Apolodoro e Plutarco o dão como Sciron, um ladrão que atuava em Mégara e foi morto por Teseu; mas Plutarco também menciona um mito de Mégara no qual Sciron é o heroi e Teseu o vilão. A mãe de Endeis é chamada de Chariclo.

No texto atribuído a Higino, por muitos considerado uma fonte pouco fiável,

Mitologia grega